Кузьминская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Верховского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верховский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 41 км, до центра муниципального образования Верховского Погоста — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Цибунинская, Патракеевская, Игнатовская, Верховский Погост, Макаровская, Павловская, Осташевская.

По переписи 2002 года население — 49 человек (21 мужчина, 28 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района